Johan Järlefelt, född 28 oktober 1996, är en svensk före detta ishockeyspelare som spelade i Hockeyettan för Haninge Anchors HC, Nybro Vikings IF, Kalmar HC och IF Troja-Ljungby. Järlefelts moderklubb är FoC Farsta och som junior spelade han med Huddinge IK och Djurgården Hockey. eter fem säsonger i Hockeyettan beslutade sig Johan Järlefelt för att lägga ner ishockeyn.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1996
Levande personer
Män
Spelare i Haninge Anchors HC
Spelare i IF Troja-Ljungby
Spelare i Kalmar HC
Spelare i Nybro Vikings
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare